Danielsville (Géorgie)
 Danielsville (Pennsylvanie)